L'équipe d'Algérie de football L'équipe d'Algérie est entraînée par Smaïl Khabatou puis Lucien Leduc.

Les matchs

Bilan

|-bgcolor=lightgreen

|}

Match Disputé

Notes et références

Liens externes 
  Rencontres Équipe Nationale sur dzfoot.com
  Algeria - List of International Matches sur rsssf.com

1966
1966 en Algérie
Algérie